Ігор Бондаренко:
 Бондаренко Ігор Миколайович (1962) — український хірург, онколог, доктор медичних наук.
 Бондаренко Ігор Самійлович (1964) — український підприємець. Голова Закарпатської облдержадміністрації.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок